Франце Штиглиц (Крањ, 12. новембар 1919 — Љубљана, 4. мај 1993) је био југословенски редитељ и сценариста.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || На својој земљи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Трст || /
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || /
|-
| 1955. || Вучја ноћ || /
|-
| 1956. || Долина мира || /
|-
| 1959. || Виза зла || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Девети круг || /
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку || /
|-
| 1962. || Тог лепог дана || /
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || /
|-
| 1966. || Амандус || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Пастирчићи || /
|-
| 1973. || Камник || /
|-
| 1975. || Прича о добрим људима || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1983. || Стрици со ми поведали || /
|-
| 1984. || Весело гостивање || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 1993.
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Крањани
Добитници награде Златна арена за најбољу режију